Andrzej Janowski (1922–1998) – historyk ruchu robotniczego i archiwista, powstaniec warszawski,
 Andrzej Janowski (1935-2020) – pedagog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, działacz społeczny i harcerski.